Jméno a příjmení Ladislav Dušek má více nositelů:

 Ladislav Dušek (historik) (* 1940) – český historik a archivář
 Ladislav Dušek (herec) (1943–2020) – český herec
 Ladislav Dušek (biostatistik) (* 1967) – český biostatistik